Le  est un terme anglophone pouvant désigner :
 la mise en page dans le domaine de l'édition ;
 la composition de l'image dans le domaine du cinéma d'animation ;
 la voie du parcours de montagnes russes.